Толмачёв — русская фамилия, образованная от названия профессии толмач (устный переводчик). Известные носители:

 
 Толмачёв, Алексей Емельянович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Толмачёв, Андрей Андреевич (род. 1973) — латвийский политический деятель.
 Толмачёв, Афанасий Емельянович (1795—1871) — генерал от инфантерии, сенатор.
 Толмачёв, Василий Михайлович (род. 1957) — российский филолог, доктор филологических наук.
 
 
 Толмачёв, Григорий Иванович (1909—1990) — Герой Советского Союза.
 Толмачёв, Евгений Петрович (род. 1935) — российский учёный и общественный деятель, председатель Русского исторического общества.
 
 Толмачёв, Игорь Анатольевич (род. 1963) — российский судебный медик, профессор, полковник медицинской службы.
 Толмачёв, Иннокентий Павлович (1872—1950) — российский, китайский и американский геолог.
 Толмачёв, Исай Данилович (1909—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Толмачёв, Марк Владимирович (род. 1933) — советский режиссёр и актёр.
 Толмачёв, Михаил Иванович (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 
 
 Толмачёв, Родион Валентинович (род. 1978) — российский фаготист.
 Толмачёв, Юрий Александрович (1923—2014) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.



Топоним 
 Толмачев — посёлок, Волоконовский район, Белгородская область

См. также 
 Сёстры Толмачёвы
 Толмачёв Дол

Примечания